Бей-Вью () — деревня в графстве Кент, в Англии. Находится в 73 км к востоку от центра Лондона, на восточном побережье острова Шеппи.

История 
Дома там начали строиться в 1940-х годах. В настоящее время там 248 зданий.

Экономика 
51 % процент населения ездят на работу на расстоянии более 10 километров, а 72 % перемещаются на личных автомобилях.

Муниципальные учреждения 
Главными являются два учреждения — парк отдыха и паб.

Примечания 

Населённые пункты Кента